Die Liste beinhaltet die Anzahl der jährlichen Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland von 1999 bis 2016 nach Segmenten und Modellreihen. Die Statistiken werden vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht.

Methodik

Neuzulassung 
Eine Neuzulassung ist laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die erstmalige Zulassung und Registrierung eines fabrikneuen Fahrzeugs mit einem Kennzeichen in Deutschland. Fahrzeuge, die bereits im In- oder Ausland zugelassen waren, fallen nicht darunter. In die statistische Auswertung einbezogen sind Fahrzeuge der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerkes (THW). Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge mit rotem bzw. Kurzzeitkennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen.

Personenkraftwagen, Segmente und Modellreihen 
Das KBA weist die Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) seit 2001 gegliedert nach Segmenten und Modellreihen aus. Die Zuordnung von Pkw zu Modellreihen erfolgt anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN). Wird für verschiedene Modellreihen eine gemeinsame Bodengruppe mit dem gleichen FIN-Fragment verwendet, ist die Trennung der Modellreihen problematisch. Deshalb wurden unter anderem VW Golf/Bora/Jetta, Seat Altea/Toledo/Leon und Porsche Boxster/Cayman zusammenhängend ausgewiesen.

Die Eingruppierung der Modellreihen in Segmente nimmt das KBA in Zusammenarbeit mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und dem Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen (VDIK) vor. Sie erfolgt anhand optischer, technischer und marktorientierter Merkmale. Das Gerüst der Segmente sowie die Eingruppierung der Modellreihen werden laufend aktualisiert. Das Gerüst der Segmente bestand bei seiner Einführung 2000 aus MINI, Kleinwagen, Untere Mittelklasse, Mittelklasse, Obere Mittelklasse, Oberklasse, Geländewagen, Cabriolets (inkl. Roadster), VANs, Utilities und Sonstige. Dabei erfasst Sonstige Pkw, die aufgrund fehlender Merkmale (z. B. FIN-Fragment) keinem Segment zugeordnet werden können, sowie Eigenbauten, Exoten usw.

In den folgenden Jahren kam es zu folgenden Umstrukturierungen oder nennenswerten Umbenennungen im Gerüst der Segmente:
 Durch die EU-weite Harmonisierung der Fahrzeugpapiere werden Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen und andere) seit 2005 den Pkw zugeordnet. Dies hatte vor allem Auswirkungen auf das Segment Utilities. Wohnmobile führt das KBA seit 2006 in einem eigenständigen Segment.
 Das Segment Untere Mittelklasse trägt seit 2006 die Bezeichnung Kompaktklasse.
 Das Segment Cabriolets (incl. Roadster), das unter anderem offene Varianten der Modellreihen aus den übrigen Segmenten enthielt, bestand bis 2006. Seit 2007 sind offene Pkw in die übrigen Segmente eingeordnet und werden gegebenenfalls mit den entsprechenden geschlossenen Varianten zusammengefasst.
 Das Segment Sportwagen wurde 2007 eingeführt. Die zugeordneten Modellreihen waren zuvor in die übrigen Segmente eingruppiert.
 Das Segment Vans wurde 2007 in die Teilsegmente Mini-Vans und Großraum-Vans aufgesplittet.
 Vom Segment Geländewagen wurde 2013 das Segment SUVs abgespaltet. Zu den Geländewagen zählen seitdem alle Pkw-Modelle, sobald sie als M1G-Fahrzeug gemäß Richtlinie 2007/46/EG typgenehmigt wurden. Ohne eine entsprechende Typgenehmigung werden Pkw-Modelle mit „Offroad-Charakter“ im Segment SUVs ausgewiesen.

Ausgewiesene Modellreihen 
Ausgewiesen werden seit 2006 Modellreihen mit mindestens fünf neu zugelassenen Fahrzeugen in mindestens einem Monat des jeweiligen Jahres. Modellreihen mit weniger als fünf neu zugelassenen Fahrzeugen in jedem Monat des jeweiligen Jahres werden seit 2006 innerhalb ihres Segments unter Sonstige gefasst. Davon ausgenommen sind Modellreihen der Segmente Oberklasse und Sportwagen; diese werden bereits ab einer Neuzulassung im jeweiligen Jahr ausgewiesen.

Hinweise zu den Listen 
Die Neuzulassungszahlen weist das KBA monatlich, jährlich sowie unterjährig kumuliert aus. In den folgenden Listen sind lediglich die jährlichen Neuzulassungszahlen dargestellt.

In den folgenden Listen sind für jedes Jahr die Neuzulassungszahlen nach der statistischen Erfassungsmethode, Zusammensetzung der Modellreihen und Segmentzuordnung dargestellt, die im jeweiligen Jahr gültig war. Daher sind Vergleiche der Neuzulassungszahlen verschiedener Jahre teilweise nur bedingt möglich.

Auf Änderungen bei der Eingruppierung von Modellreihen in Segmente, welche sich nicht aus den erläuterten methodischen Änderungen ergeben, wird in der folgenden Liste in den Abschnitten zu den jeweiligen Segmenten hingewiesen.

Überblick

Anzahl der jährlichen Neuzulassungen

Anteil in Prozent

Segmente

Leichtfahrzeuge 
Das Segment der kleinsten Automobile, die heute als Leichtfahrzeuge nach den Normen gemäß EG L6e bzw. gemäß EG L7e zugelassen werden, wird von den Leichtelektromobilen dominiert. Sie werden in den KBA-Statistiken zu Automobilzulassungen nicht ausgewiesen. Bekannte Vertreter sind der CityEL und der Renault Twizy, von dem in den Jahren 2012 bis 2018 in Deutschland etwa 4800 Stück zugelassen worden sind.

Minis

Kleinwagen

Kompaktklasse

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Oberklasse

SUVs

Geländewagen

Cabriolets (incl. Roadster)

Sportwagen

Vans

Mini-Vans

Großraum-Vans

Utilities

Wohnmobile

Siehe auch 
 Liste der Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland nach Marken und Modellreihen
 Liste des Bestandes an Personenkraftwagen in Deutschland nach Segmenten und Modellreihen
 Wirtschaftszahlen zum Automobil/Deutschland

Einzelnachweise 

Neuzulassungen, Personenkraftwagen, Segmente
Neuzulassungen, Personenkraftwagen, Segmente